FVB est un sigle qui peut désigner :
 Federación Venezolana de Baloncesto (en français, Fédération vénézuélienne de basket-ball), une association chargée d'organiser, de diriger et de développer le basket-ball au Venezuela ;
 Fitzwilliam Virginal Book, le plus important recueil de musique pour le virginal ou le clavecin en Angleterre à la fin du XVI siècle et au début du XVII siècle.